Millerelix dorfeuilliana är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1838.  Millerelix dorfeuilliana ingår i släktet Millerelix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dorfeuilliana